Золотницкое — топоним.

Украина 
 Золотницкое — село,  Пятихатский район,  Днепропетровская область.
 Золотницкое — село,  Компанеевский район,  Кировоградская область.